Ранчо де Колорес има више значења:

 Ранчо де Колорес (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо де Колорес (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику